Schindler har flere vetydninger:

 Schindler, Poul Christian – dansk komponist.
 Schindler, Oskar – tysk industrimand under 2. verdenskrig.
 Schindlers liste (bog) – bog af Thomas Keneally skrevet over Oskar Schindlers liv.
 Schindlers liste (film) – film lavet over bogen af samme navn.
 Schindler – arbejdstitlen på bandet Compos Mentis' kompostion Downfall.